Такмичење у трци на 800 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 7., 8. и 10. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016 одбранила је Наталија Пришчепа из Украјине.

Земље учеснице 
Учествовале су 33 такмичарке из 22 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  Косово (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 800 метара 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2018.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године. Такмичарке су биле подељене у 4 групе. У полуфинале су се пласирале прве 3 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв).,

Почетак такмичења: група 1 у 11:05, група 2 у 11:11, група 3 у 11:17, група 4 у 11:23.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године. У полуфиналу су учествовале 16 атлетичарке, подељене у 2 групе. У финале су се пласирале по 3 првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,

Почетак такмичења: група 1 у 19:55, група 2 у 20:02.

1 Квалификована од стране судије

Финале 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године у 21:10.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 800 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном